Джордже Бранкович (; ,  — , ) — сербский политический деятель, историк.

Биография 
Происходил из знатного сербского рода.

В 1675—1677 годах являлся посланником князя Трансильвании в Османской империи. Позднее находился на службе у валашского господаря. Способствовал сближению Валахии с Австрией.

Во время австро-турецкой войны 1683—1699 годов выступил с планом создания при поддержке Австрии «Иллирийского королевства» — крупного славянского государства на Балканах. Заинтересовавшись этим планом и рассчитывая использовать Бранковича как своего агента, Габсбурги 20 сентября 1688 года удостоили его титула «граф Священной Римской империи». Однако обращение Бранковича к порабощенным турками народам с призывом поднять восстание независимо от планов Австрии привело к аресту его австрийскими властями в октябре 1689 года и пожизненному заточению.

В австрийских тюрьмах (в Вене, позднее в Хебе) написал «Славяно-сербскую хронику», в которой излагал историю Сербии и прилегающих к ней стран. «Хроника» сохранилась в нескольких рукописях, издана часть текста.

Примечания

Литература 
 Novaković St. lz hronike despota Đorđa Brankovića // Glasnik srpskog učenog društva. — 1872, № 33.
 Радонић I. Гроф Ћорђе Бранковић и његово време. — Београд, 1911.
 Достян И. С. Борьба сербского народа против турецкого ига XV — начала XIX вв. — , 1958.
 Ређеп Ј. Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање. — Нови Сад, 1990.

Графы Священной Римской империи
Историки XVII века
Писатели Сербии
Похороненные в монастыре Крушедол